Суперкубок Румунії з футболу 2011 — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 липня 2011 року між чемпіоном Румунії клубом Оцелул і володарем кубка Румунії Стяуа.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2011
Румунія
2011 у румунському спорті